

Altro 
 Pieve – termine di significato storico-religioso e, in senso lato, architettonico. Alcuni edifici religiosi con nomi compositi vengono chiamati sinteticamente "Pieve":
 Pieve di San Giovanni Battista a Canale d'Agordo
 Pieve di Sant'Andrea a Cercina
 Pieve di San Martino a Rive d'Arcano
 Pieve di San Pancrazio a Montichiari
 Pieve di San Vigilio a Porcia
 Pieve dei Santi Gervasio e Protasio a Nimis
 Pieve (o pieve civile) – suddivisione territoriale operata storicamente all'interno del Ducato di Milano.
 Pieve – sede di un pievatico, suddivisione amministrativa del reggimento di Breno durante il dominio veneziano (1428-1797).
 Pieve (o pieve ecclesiastica) – lat. plebem, circoscrizione ecclesiastica minore (tradizione medievale Italia centro-settentrionale), anche il complesso dei fedeli appartenenti a tale circoscrizione.

Geografia

Comuni 
 Pieve – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale
 Città della Pieve – comune italiano in provincia di Perugia
 Pieve Albignola – comune italiano in provincia di Pavia
 Pieve d'Alpago – comune italiano in provincia di Belluno
 Pieve di Bono-Prezzo – comune italiano in provincia di Trento
 Pieve di Cadore – comune italiano in provincia di Belluno
 Pieve del Cairo – comune italiano in provincia di Pavia
 Pieve di Cento – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
 Pieve di Coriano – comune italiano in provincia di Mantova
 Pieve Emanuele – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Pieve Fissiraga – comune italiano in provincia di Lodi
 Pieve Fosciana – comune italiano in provincia di Lucca
 Pieve del Grappa – comune italiano in provincia di Treviso
 Pieve Ligure – comune italiano nella città metropolitana di Genova
 Pieve a Nievole – comune italiano in provincia di Pistoia
 Pieve d'Olmi – comune italiano in provincia di Cremona
 Pievepelago – comune italiano in provincia di Modena
 Pieve Porto Morone – comune italiano in provincia di Pavia
 Pieve San Giacomo – comune italiano in provincia di Cremona
 Pieve Santo Stefano – comune italiano in provincia di Arezzo
 Pieve di Soligo – comune italiano in provincia di Treviso
 Pieve di Teco – comune italiano in provincia di Imperia
 Pieve Tesino – comune italiano in provincia di Trento
 Pieve Torina – comune italiano in provincia di Macerata
 Pieve Vergonte – comune italiano in provincia del Verbano Cusio Ossola

Frazioni 
 Pieve – frazione del comune di Bione, in provincia di Brescia
 Pieve – frazione del comune di Curtarolo, in provincia di Padova
 Pieve – frazione del comune di Porcia, in provincia di Pordenone
 Pieve – frazione del comune di Scalenghe, nella città metropolitana di Torino
 Pieve – frazione e sede comunale di Tremosine sul Garda, in provincia di Brescia
 Pieve – frazione del comune di Val di Zoldo, in provincia di Belluno
 Pieve - frazione di Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento 
 Pieve Caina – frazione di Marsciano, in provincia di Perugia
 Pieve Cesato – frazione del comune di Faenza, in provincia di Ravenna
 Pieve di Compresseto – frazione del comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia
 Pieve Corena – frazione del comune di Verucchio, in provincia di Rimini
 Pieve di Ledro – frazione del comune di Ledro, in provincia di Trento
 Pieve di Livinallongo – frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno
 Pieve di Monti di Villa – frazione del comune di Bagni di Lucca, in provincia di Lucca
 Pieve a Ripoli – frazione del comune di Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze
 Pieve di Rosa – frazione del comune di Camino al Tagliamento, in provincia di Udine
 Pieve Rossa – frazione del comune di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio nell'Emilia
 Pieve Saliceto – frazione del comune di Gualtieri, in provincia di Reggio nell'Emilia
 Pieve San Maurizio – frazione del comune di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona
 Pieve Santa Luce – frazione del comune di Santa Luce, in provincia di Pisa
 Pievescola – frazione del comune di Casole d'Elsa, in provincia di Siena
 Pieve Terzagni – frazione del comune di Pescarolo ed Uniti in provincia di Cremona
 La Pieve – frazione e sede comunale di Calci in provincia di Pisa
 La Pieve – frazione del comune di Montebelluna, in provincia di Treviso
 Pievebelvicino – frazione del comune di Torrebelvicino, in provincia di Vicenza

Località 
 Pieve – località del comune di Trenzano, in provincia di Brescia

Pagine correlate 

 Chiesa di Santa Maria della Pieve